Кубок вызова — ежегодный гандбольный турнир, организуемый Европейской гандбольной федерацией.

Турнир проводится с сезона 1993/94. До сезона 1999/2000 носил название Кубок городов. С сезона-2020/21 — Европейский кубок ЕГФ (EHF European Cup).

Является третьим по статусу после Лига чемпионов ЕГФ и Лиги Европы ЕГФ (до сезона-2020/21 носившей название Кубок Европейской гандбольной федерации (Кубок ЕГФ)).

Победители и финалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сайт ЕГФ

Соревнования по гандболу